Povinelli est un patronyme porté notamment par :

 Mark Povinelli (1971-), acteur américain ;
 Roland Povinelli (1941-2020), homme politique français.

Homonymie de patronyme